Эдгар Фернандо Перес Греко (; родился 16 февраля 1982 года, Сан-Кристобаль, Венесуэла) — венесуэльский футболист, полузащитник клуба «Депортиво Тачира» и сборной Венесуэлы.

Клубная карьера 
Перес — воспитанник клуба «Депортиво Тачира». В 2004 году он дебютировал в венесуэльской Примере. В 2008 году Эдгар помог клубу выиграть чемпионат. 10 февраля 2009 года в матче Кубка Либертадорес против парагвайского «Гуарани» он забил гол. 13 апреля 2011 года в поединке Кубка Либертадорес против чилийского «Коло-Коло» Эдгар отметился забитым мячом. В том же году Перес во второй раз стал чемпионом Венесуэлы.

Летом 2011 года Эдгар перешёл в «Депортиво Лара». 14 августа в матче против своей предыдущей команды «Депортиво Тачира» он дебютировал за новый клуб. 24 октября в поединке против «Эстудиантес де Мерида» Перес забил свой первый гол за «Депортиво Лара». В своём дебютном сезоне он стал чемпионом страны. 5 апреля 2013 года в матче Кубка Либертадорес против аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз» Эдгар забил гол.

В начале 2015 года Перес присоединился к «Депортиво Ла Гуайра». 11 января в матче против «Депортиво Ансоатеги» он дебютировал за новую команду. 7 ноября в поединке против «Метрополитанос» Эдгар забил свой первый гол за Депортиво Ла Гуайра. В этом же году он помог команде завоевать Кубок Венесуэлы. В начале 2016 года Перес вернулся в «Депортиво Тачира». В матчах Кубка Либертадорес против «Олимпии» и мексиканского УНАМ Пумас он забил по голу. 23 января 2018 года в поединке Кубка Либертадорес против эквадорской «Макары» Эдгар отметился забитым голом.

Международная карьера 
В 2006 году Перес дебютировал за сборную Венесуэлы. 25 января 2012 года в поединке против сборной Мексики Эдгар забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Венесуэлы

Достижения 

Командные

 «Депортиво Тачира»
  Чемпионат Венесуэлы по футболу — 2007/2008
  Чемпионат Венесуэлы по футболу — 2010/2011
 Обладатель Кубка Венесуэлы — 2009

 «Депортиво Лара»
  Чемпионат Венесуэлы по футболу — 2011/2012

 «Депортиво Ла Гуайра»
 Обладатель Кубка Венесуэлы — 2015

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru

Футболисты Венесуэлы
Игроки сборной Венесуэлы по футболу
Игроки ФК «Депортиво Тачира»
Игроки ФК «Депортиво Лара»
Игроки ФК «Депортиво Ла Гуайра»